Самагалтайский сумон — административно-территориальная единица (сумон) и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Тес-Хемском кожууне Тывы Российской Федерации.

Административный центр и единственный населённый пункт сумона — село Самагалтай.

Население

Примечания 

Муниципальные образования Тес-Хемского кожууна
Сельские поселения Тывы